Phrynichos (Φρύνιχος) ist der Name mehrerer athenischer Personen:

 Phrynichos (Tragiker) aus Athen, spätes 6./ 1. Viertel 5. Jahrhundert v. Chr.
 Phrynichos (Politiker) in Athen († 411 v. Chr.)
 Phrynichos (Komödiendichter) der attischen Alten Komödie, spätes 5. Jahrhundert v. Chr.
 Phrynichos (Tragiker II) aus Athen, vermutlich vorchristlicher Zeit
 Phrynichos (Sophist), auch Arabios genannt, 2. Jahrhundert n. Chr., bithynischer Lexikograph